Южноукраинск () е град в Южна Украйна, Николаевска област.

Основан е през 1976 година. Населението му е около 42 100 души.

Източници 

Градове в Николаевска област